Twilight Zone může být:

 The Twilight Zone – americká franšíza mysteriózních příběhů
 The Twilight Zone (seriál, 1959) – původní seriál z let 1959–1964
 Pásmo soumraku (v originále The Twilight Zone) – seriál z let 1985–1989
 Zóna soumraku (seriál) (v originále The Twilight Zone) – seriál z let 2002–2003
 The Twilight Zone (seriál, 2019) – seriál z roku 2019
 Zóna soumraku (film, 1983) (v originále Twilight Zone: The Movie – film režisérů Johna Landise, Stevena Spielberga, Joea Dantea a George Millera z roku 1983
 Zóna soumraku (film, 1994) (v originále Twilight Zone: Rod Serling's Lost Classics) – televizní film režiséra Roberta Markowitze z roku 1994
 Twilight Zone (píseň, Iron Maiden) – píseň skupiny Iron Maiden z alba Killers z roku 1981
 Twilight Zone (píseň, Golden Earring) – píseň skupiny Golden Earring z alba Cut z roku 1982
 Twilight Zone (píseň, John Cale) – píseň Johna Calea z alba HoboSapiens z roku 2003
 Twilight Zone (píseň, Ministry) – píseň skupiny Ministry z alba AmeriKKKant z roku 2018